Fulu oder Fu Lu bezeichnet:
 Talismane und Register im Daoismus, siehe Fu Lu
 Eine Großgemeinde (富路镇) im Kreis Fuyu der Stadt Qiqihar in der chinesischen Provinz Heilongjiang. 
 eine Großgemeinde (福禄镇) im Stadtbezirk Bishan der regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing, siehe Fulu (Bishan).
 Eine Gemeinde (福录乡) der Stadt Muling in der Provinz Heilongjiang. 
 Eine chinesische Automarke, siehe Shandong Jindalu Vehicle.
 Zeta Cassiopeiae, einen Stern im Sternbild Kassiopeia.